Hráč měsíce Premier League (v originále Premier League Player of the Month) je fotbalové ocenění v anglické Premier League, oceňující nejlepšího hráče za uplynulý měsíc. Cenu se uděluje od sezóny 1994/95, jejím prvním držitelem se stal německý útočník Tottenhamu Hotspur Jürgen Klinsmann, který jej vyhrál za srpen 1994. Ocenění bylo původně pojmenováno Carling Premiership Player of the Month. V roce 2001 byla přejmenována na Barclaycard Premiership Player of the Month a mezi lety 2004 a 2016 jméno Barclays Player of the Month. Od roku 2016 je sponzorem americká firma Electronic Arts.

Vítěz je zvolen kombinací veřejného hlasování, které tvoří 10% podíl, panelu expertů a kapitánů týmů Premier League.

Držitelem největšího počtu ocenění je argentinský útočník Sergio Agüero, který zvítězil celkem sedmkrát.

Šestkrát bylo ocenění sdíleno mezi dvěma hráči: v listopadu 1994 (Alan Shearer a Chris Sutton), v lednu 1996 (Robbie Fowler a Stan Collymore), v listopadu 1997 (Kevin Davies a Andy Cole), v únoru 2004 (Dennis Bergkamp a Edu), v dubnu 2007 (Dimitar Berbatov a Robbie Keane) a v dubnu 2014 (Steven Gerrard a Luis Suárez).

Klíč 

 Hráči označení † sdílí ocenění s dalším hráčem.
 Pozice: BR = Brankář, OB = Obránce, ZÁ = Záložník, ÚT = Útočník

Seznam oceněných 

Vysvětlivky [*]:

Vícenásobní vítězové 
K lednu 2022.

Vítězové podle národnosti 
K lednu 2022

Vítězové podle pozice 
K lednu 2022

Vítězové podle klubů 
K lednu 2022

Odkazy

Reference 

FA Premier League
Ocenění ve fotbalu